

Patronyme 

 Alexander Willem Michiel Van Hasselt (1814–1902), un médecin et naturaliste néerlandais.
 André Van Hasselt (1806–1874), un écrivain belge.
 Thierry Van Hasselt (1969–), un auteur et éditeur de bande dessinée belge contemporain.
 Willem van Hasselt (1882–1963), un peintre français d'origine hollandaise.

Toponyme 

 Rue André Van Hasselt à Bruxelles.